Top Gear (format actual), una sèrie de televisió de la BBC sobre cotxes i el món del motor en l'últim format (2002–present).
 Top Gear (format original), la sèrie de televisió de la BBC amb el seu format original (1977–2001).
 Top Gear (revista), una revista de cotxes publicada per la BBC Worldwide.
 Top Gear (Malayalam), una revista de cotes en malaiàlam.
 Top Gear (videojoc), un videojoc llançat per la Super Nintendo Entertainment System.
 Top Gear (show de ràdio), un show de Radio 1.